Laverrenz ist der Familienname folgender Personen:

 Victor Laverrenz (1862–1910), deutscher Buchhändler, Verleger und Schriftsteller
 Wilhelm Laverrenz (1879–1955), deutscher Politiker (DNVP, CDU)

Siehe auch:
 Lawrenz
 Lafrenz